Saint-Éloi (Ain), comune francese nel dipartimento dell'Ain
Saint-Éloi (Creuse), comune francese nel dipartimento del Creuse
Saint-Éloi (Nièvre), comune francese nel dipartimento del Nièvre
Saint-Éloi-de-Fourques, comune francese nel dipartimento dell'Eure
Saint-Éloi (Canada), comune canadese del Québec (provincia)